Mil, mil або MIL:

 Скорочення від :
 .mil — домен верхнього рівня для армії США
 MIL — система стандартів МО США
 Mil, міл — одиниця вимірювання відстані в англійській системі мір, 1/1000 дюйма.

Див. також 
 Міль